Bebeto, meest bekende Braziliaanse voetballer met deze bijnaam, echte naam José Roberto Gama de Oliveira
 Alberto Vilasboas dos Reis, Braziliaans voetballer met bijnaam Bebeto
 José Roberto da Silva de Souza, Braziliaans voetballer met bijnaam Bebeto
 Roberto Tadeu de Sousa, Braziliaans voetballer met bijnaam Bebeto
 Paulo Roberto de Freitas, Braziliaans volleyballer met bijnaam Bebeto de Freitas